Lichy oder Lichý ist der Familienname folgender Personen:

 Johanna Lichy (* 1949), deutsche Politikerin
 Patrik Lichý (* 1992), slowakischer Skispringer und Kombinierer
 Petr Lichý (* 1990), tschechischer Sprinter